Goyette ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Goyette (* 1946), US-amerikanische Schwimmerin
 Danielle Goyette (* 1966), kanadische Eishockeyspielerin und -trainerin
 Marie Goyette (* 1959), kanadische Musikerin und Performancekünstlerin
 Phil Goyette (* 1933), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer